Beerberg ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Berge und Nebenkuppe (sortiert nach Höhe):
 Großer Beerberg (982,9 m), im Thüringer Wald zwischen den Suhler Ortsteilen Heidersbach, Gehlberg und Goldlauter; kreisfreie Stadt Suhl, Thüringen
Unterer Beerberg (890,5 m), Nebenkuppe
 Beerberg (Milchberg) (667 m), im Thüringisch-Fränkischen Schiefergebirge bei Wildenspring, Ilm-Kreis, Thüringen
 Beerberg (Harz) (658,1 m), im Harz bei Sankt Andreasberg (Braunlage), Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Beerberg (Hinterländer Ederbergland) (504,0 m), im Hinterländer Ederbergland bei Battenberg, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Beerberg (Neugersdorf) (427,4 m), im Neugersdorfer Lössrücken in Neugersdorf (Ebersbach-Neugersdorf), Landkreis Görlitz, Sachsen
 Beerberg (Hohe Schrecke) (362,7 m), in der Hohen Schrecke zwischen Hauteroda und Langenroda (Wiehe), Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Beerberg (Blätz) (80,5 m), bei Blätz (Burgstall), Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Ortschaften und Gutshöfe in Schlesien, Preußen; heutiges Polen:
 Beerberg (Landkreis Löwenberg, seit 1820 Landkreis Lauban), deutscher Name von Baworowo, Stadtteil von Leśna (Marklissa), Woiwodschaft Niederschlesien
 Ober Beerberg und Nieder Beerberg (Landkreis Lauban), deutscher Name von Gutshöfen in Leśna, Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Bärberg